Die Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1937/38 war die fünfte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als eine von vier zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Sachsen. Die Meister dieser vier Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Sachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Dresden-Bautzen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit zwölf Vereinen im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Saisonstart war der 5. September 1937, das letzte Saisonspiel kam am 3. April 1938 zur Austragung. Geprägt wurde diese Saison durch den Zweikampf um die Bezirksmeisterschaft zwischen den Sportfreunde Dresden und dem Gauligaabsteiger Riesaer SV, welches die Sportfreunde schlussendlich mit zwei Punkten Unterschied für sich entscheiden konnten. Dadurch qualifizierten sich die Dresdner für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Sachsen 1938/39, bei dem die Mannschaft im Gegensatz zur letzten Spielzeit den Aufstieg in die Erstklassigkeit erreichten. Die SpVgg Dresden und, abgeschlagen, der zu dieser Saison fusionierte TSV Pirna stiegen nach dieser Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1937/38